Sankt Anton kan syfta påt:

Geografi

Österrike 

 Sankt Anton im Montafon, Vorarlberg, Politischer Bezirk Bludenz, 
 Sankt Anton am Arlberg, Tyrolen, Politischer Bezirk Landeck, 
 Sankt Anton an der Jeßnitz – kommun i Niederösterreich

Robotskapade Österrikeförgreningar